Elemer Vagh-Weinmann (1906-1990), peintre
 Albert Vagh-Weinmann (1931-1983), peintre
 Maurice Vagh-Weinmann (1899-1986), peintre
 Nándor Vagh-Weinmann (1897-1978), peintre